Le terme Grand'Rue peut faire référence à :
 la rue des Clefs à Colmar
 la rue des Clefs à Munster